Капленко:
 Капленко, Дмитрий (род. 1974) — белорусский футболист.
 Капленко, Кирилл Дмитриевич (род. 1999) — белорусский и российский футболист.
 Капленко, Никита Дмитриевич (род. 1995) — белорусский футболист.
 Капленко, Юрий Петрович (1928—2009) — советский учёный в области горного дела.